Timarcha catalaunensis   — вид жуков из подсемейства хризомелин семейства листоедов.

Распространение 
Населяет территорию южной Испании.

Подвиды 
 Timarcha catalaunensis belchitensis Bechyné, 1948
 Timarcha catalaunensis catalaunensis Fairmaire, 1873

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Хризомелины
Животные, описанные в 1873 году
Насекомые Европы
Эндемики Испании
Эндемики Пиренейского полуострова